В парному розряді жіночого тенісного турніру East West Bank Classic 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Джиджі Фернандес і Яна Новотна виграли титул, у фіналі перемігши пару Мерседес Пас і Габріела Сабатіні 6-3, 4-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Яна Новотна (чемпіонки)
 Мері Джо Фернандес /  Бетсі Нагелсен (2-ге коло)
 Зіна Гаррісон /  Мартіна Навратілова (півфінал)
 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (2-ге коло)

 Ліз Грегорі /  Гретхен Магерс (чвертьфінал)
 Мерседес Пас /  Габріела Сабатіні (фінал)
 Відсутня
 Еліз Берджін /  Розалін Нідеффер (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

LA Women's Tennis Championships